Okręty US Navy o nazwie USS  "Tide":
 Pierwszy "Tide" (SP-953) był trałowcem, który nie był oficjalnie w służbie, ale prawdopodobnie był obsadzony przez rezerwistów w czasie I wojny światowej.
 Drugi "Tide" (AM-125) był trałowcem typu Auk, który był w służbie w latach 1943-1944.

Tide